Tsjechische gemeenten:
Kamýk (okres Litoměřice)
Kamýk nad Vltavou (okres Příbram)

Kamýk (Praag), wijk in Praag